Crystal Springs (Florida), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Crystal Springs (Mississipí), població dels Estats Units a l'estat de Mississipí.